SARS može da se odnosi na:

 Teški akutni respiratorni sindrom ili -{SARS}- — zarazna bolest
 S.A.R.S. (Sveže amputirana ruka Satriania) — muzički sastav iz Beograda.